Рива́льта-ди-Тори́но (, ) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.

Население составляет 18800 человек (2008 г.), плотность населения — 752 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 10040. Телефонный код — 011.

Покровителями коммуны почитаются святые Виктор и Корона, празднование во второй понедельник мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rivalta.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики